Chotěšov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Chotěšov, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Chotěšov u Vrbičan, Gemeinde im Okres Litoměřice 
Chotěšov, Ortsteil von Velhartice, Okres Klatovy
Chotěšov, Ortsteil von Jesenice u Rakovníka, Okres Rakovník

Kloster Chotěšov im Okres Plzeň-jih